Sant Rieul de Senlis, segles IV-V.
 Sant Rieul de Reims o Sant Regul, segle VII.